Wingender ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Wingender (1903–1952), deutscher Politiker (SPD)
 Carl Wingender (1812–1894), deutscher Porträt- und Jagdmaler der Düsseldorfer Schule
 Edgar Wingender (* 1952), deutscher Biochemiker und Hochschullehrer